Ananias is de Griekse vorm van Hananiah (Hebreeuws voor "Jahweh is genadig"), of Ananiah, een naam die verschillende keren voorkomt in het Oude Testament en in de Apocriefen, en drie maal in het Nieuwe Testament.

Ananias en Saffira waren twee leden van de eerste christelijke gemeente, die samen door de apostel Petrus met een plotselinge en wonderlijke dood bestraft worden 
Ananias uit Damascus genas op Gods opdracht de christenvervolger Saulus die daarna bekeerde
Ananias ben Nebedeüs, hogepriester van 47 tot 59, die het gericht van Paulus in Jeruzalem voorzat.

Andere personen met de naam Ananias:
Ananias, de zoon van Onias IV en legeraanvoerder in het leger van Cleopatra III.